Cluysenaar est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes, toutes membres de la famille Cluysenaar :
 Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880), architecte belge
 son fils, Alfred Cluysenaar (1837-1902), peintre belge
 son petit-fils, André Cluysenaar (1872-1939), peintre belge
 son fils, John Cluysenaar (1899-1986), sculpteur, peintre, dessinateur et aquarelliste belge